Kalpáki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kalpáki (kommunhuvudort), Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Elaía, ort, Epirus, Thesprotia, 
 Kalpáki (ort), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 

Robotskapade Greklandförgreningar